Ilson Amancio Carreiro Júnior (Belo Horizonte, 1991. július 26. –), egyszerűen Junior Carreiro, brazil labdarúgó-középpályás. Bátyja Fred Carreiro, akivel együtt is játszott a D.C. Unitedben.

1991-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
A Clube Náutico Capibaribe labdarúgói
A D.C. United labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek